Антонио Наро има више значења:

 Антонио Наро, Ванеса (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Антонио Наро, Дон Родриго (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Антонио Наро, Ел Перико (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику